Тереза Лин Расел (; Сан Дијего, Калифорнија, 20. март 1957), рођена као Тереза Лин Поп  (), америчка је глумица. Била је у браку са режисером Николасом Роугом, са којим је добила двоје деце.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1970-е
|-
| 1976. || Последњи филмски магнат || -{The Last Tycoon}-  || Сесилија Брејди || 
|-
| 1978. || Провалник на слободи || -{Straight Time}-  || Џени Мерсер || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1980-е
|-
| 1980. || Лош тренутак || -{Bad Timing}-  || Милена Флахерти || 
|-
| 1982. || Безумље || -{Tenebrae}-  || Ен (глас) || верзија на енглеском
|-
| 1983. || Еурека || -{Eureka}-  || Трејси || 
|-
| 1984. || Оштрица бријача || -{The Razor's Edge}-  || Софи Макдоналд || 
|-
| 1985. || Безначајност || -{Insignificance}-  || глумица || 
|-
| rowspan=2| 1987. || Црна удовица || -{Black Widow}-  || Кетрин Питерсен || 
|-
| Арија || -{Aria}-  || краљ Зог || сегмент Бал под маскама
|-
| 1988. || Пут 29 || -{Track 29}-  || Линда / супруга || 
|-
| 1989. || Материјални доказ || -{Physical Evidence}-  || Џени Хадсон || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1990-е
|-
| 1990. || Импулс || -{Impulse}-  || Лоти Мејсон || 
|-
| rowspan=3| 1991. || Курва || -{Whore}-  || Лиз || 
|-
| Хладан рај || -{Cold Heaven}-  || Мери Давенпорт || 
|-
| Кафка || -{Kafka}-  || Габријела || 
|-
| rowspan=2| 1998. || Дивље страсти || -{Wild Things}-  || Сандра ван Рајан || 
|-
| — || -{Running Woman}-  || Емили Русо || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| rowspan=2| 2000. || Неш Бриџиз || -{Nash Bridges}-  || Елен Холидеј / Сара Вилијамс || ТВ серија, 2 еп.
|-
| Град среће || -{Luckytown}-  || Стела || 
|-
| 2001. || Верник || -{The Believer}-  || Лина Мебијус || 
|-
| 2002. || Судбина || -{Passionada}-  || Лоис Варгас || 
|-
| 2003. || Љубав долази полако || -{Love Comes Softly}-  || Сара Грејам || 
|-
| 2005. || — || -{Blind Injustice}-  || Џоана Бартлет || 
|-
| 2006. || Ред и закон: Злочиначке намере || -{Law & Order: Criminal Intent}-  || Реџина Рид || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2007. || Спајдермен 3 || -{Spider-Man 3}-  || Ема Марко ||
|-
| 2009. || Фринџ || -{Fringe}-  || Ребека Кибнер || ТВ серија, 1 еп.
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| 2010. || Злочини из прошлости || -{Cold Case}-  || Рејчел Малон || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2011. || Рођен за вожњу || -{Born to Ride}-  || Франсес Калахан || 
|-
| 2012. || Лиз и Дик || -{Liz & Dick}-  || Сара Тејлор || 
|-
| 2013. || — || -{Delete}- || Фиона || мини-серија
|-
| 2014. || — || -{Moving Mountains}- || Триш Браг || 
|-
| 2016. || — || -{A Winter Rose}-  || Рејчал Лав || 
|}

Референце

Спољашне везе 

 

Рођени 1957.
Људи из Сан Дијега
Америчке глумице
Биографије живих особа